C10 (Namibië), een weg in Namibië
 Team SpiderTech-C10, een Canadese wielerploeg
 Een molecuul met tien koolstofatomen, zie Lijst van brutoformules C10